Fast fashion är ett segment för modekedjor där man har låga priser, konstanta nyheter och hög omsättningshastighet. 

Svenska modeföretag som ingår i denna grupp är bland andra Gina Tricot och H&M. Det företag som mest förknippas med fast fashion är det spanska modeföretaget Zara. Produktionstiden för ett plagg har där pressats till två veckor från ritbordet till butikerna.

Referenser

Mode
Konfektionsföretag